Amerikai Egyesült Államok
Chester (Dél-Karolina)
Chester (Illinois)
Chester (Montana)
Chester (Pennsylvania)
Chester (Virginia)
 Egyesült Királyság
Chester (Cheshire)